Фе́никс (в транслитерации с английского — также Фи́никс; от ):
 Феникс — мифическая птица, обладающая способностью сжигать себя и затем возрождаться.
 Феникс, или финиковая пальма () — род растений семейства Пальмы.
 Греческий феникс — первая валюта современного Греческого государства (в обращении в 1828—1833).

Космос 
 Феникс — созвездие южного полушария неба.
 (4543) Феникс — астероид Юпитера из группы «троянцев».

Культура и искусство 
 «» — пьеса Томаса Мидлтона (1603—1604).
 Феникс — самиздатовский альманах Юрия Галанскова, вышедший в 1961 и 1966 годах.

Фильмы 
 «Феникс» () — фильм Кэйсукэ Киноситы (Япония, 1947).
 «» — британское название фильма «Десять секунд до ада» режиссёра Роберта Олдрича по роману «Феникс» Лоуренса П. Бахмана (Великобритания — ФРГ, 1959).
 «» — криминальный фильм в стиле нео-нуар Дэнни Кэннона с Рэем Лиоттой в главной роли (США, 1998).
 «» — гей-драма Майкла Эйкерса (США, 2006).
 «Феникс» — историческая мелодрама Кристиана Петцольда (Германия — Польша, 2014).

Телесериалы 
 «» — американский научно-фантастический телесериал, выходивший на канале ABC в 1982 году.
 «» — австралийский телесериал в жанре полицейской драмы (1992—1993).
 «» () — южнокорейский драматический сериал (2004).

Музыка 
 «Феникс» — песня Анны Асти 2022 года.

Организации 
 «Феникс» () — название Рижского вагоностроительного завода до 1936 года.
 Феникс — название масонских лож.
 «Феникс» — сотовый оператор ДНР, появившийся в 2015 году.
 Феникс Капитал — украинская инвестиционная компания.

Издательства 
 «Феникс» — издательство из Ростова-на-Дону, основано в 1988 году.
 «» — издательство из Скопье, Северная Македония.

Техника 
 «Феникс» — космический аппарат НАСА для изучения Марса.
 «Феникс» — комплекс конструкторских работ над перспективной российской ракетой-носителем («Иртыш»).
 «Феникс» — экспериментальный ядерный реактор в ядерном центре Маркуль.

Корабли 
 «Феникс» — брандер Азовского флота Российской империи постройки 1704 года.
 «Феникс» — шнява Балтийского флота Российской империи постройки 1705 года, участник Северной войны.
 «Феникс» — галера Балтийского флота Российской империи постройки 1719 года, участник Северной войны.
 «Феникс» — галера Балтийского флота Российской империи постройки 1728 года.
 «Феникс» — галера Балтийского флота Российской империи постройки 1741 года, участник русско-шведской войны 1741—1743 годов.
 «Феникс» — крейсерское судно Черноморского флота Российской империи, участник русско-турецкой войны 1787—1791 годов и войны с Францией 1798—1800 годов.
 «Феникс» — бриг Балтийского флота Российской империи, участник войны с Францией 1804—1807 годов.
 «Феникс» — бриг Балтийского флота Российской империи постройки 1811 года, участник Отечественной войны 1812 года и последующей войны с Францией 1813—1814 годов.
 «Феникс» — бриг Балтийского флота Российской империи постройки 1828 года.

Спорт 
 Феникс — фигура в тю сёги.
 
 «Феникс» — название мини-футбольного клуба «Челябинец» из Челябинска в 1991—1995 и 1998—1999 годах (в 1995—1998 — «Феникс-Локомотив»).
 «Финикс Койотис» — название хоккейного клуба «Аризона Койотис» в 1996—2014 годах.
 «Финикс Санз» — американский баскетбольный клуб из Финикса.

Фамилия 
 Финикс, Бет — американский профессиональный рестлер.
 Феникс, Ривер (1970—1993) — американский киноактёр, брат актёра Хоакина Феникса.
 Феникс, Саммер (род. 1978) — американская актриса, фотомодель, певица и автор песен, сестра Хоакина и Ривера Фениксов.
 Феникс, Танит (род. 1980 или 1984) — южноафриканская актриса, фотомодель.
 Феникс, Хоакин (род. 1974) — американский киноактёр и музыкант.

Псевдонимы 
 Феникс — псевдоним украинского общественного деятеля Юрия Бирюкова.
 Феникс Мари (род. 1981) — американская порноактриса.

Персонажи 
Вымышленные и мифологические персонажи:
 Феникс — царь Финикии в греческой мифологии.
 Феникс — герой «Илиады» Гомера.
 Феникс из Тенедоса — военачальник периода войн диадохов;
 Маркус Феникс — один из главных героев серии игр Gears of War.
 Феникс Райт — адвокат, главный герой игр серии Ace Attorney.

Топонимы 
 Финикс — столица штата Аризона (США).
 Острова Феникс — архипелаг в Тихом океане.
 Феникс — искусственный остров у берегов острова Хайнань (Китай).
 Вакоа-Феникс — третий по численности город Маврикия.

Phoenix 
 Phoenix — французская альтернативная рок-группа из Версаля.
 Phoenix — аркадная игра 1980 года.
 Phoenix — немецкий общественный телеканал.
 Phoenix — британский беспилотный летательный аппарат.
 AIM-54 Phoenix — американская ракета «воздух—воздух» большой дальности.
 Phoenix Contact — немецкая компания, производитель электронного оборудования.
 Phoenix Motorcars — компания из Калифорнии, производитель электромобилей.
 Phoenix Technologies — компания, специализирующаяся на создании BIOS.
  — китайская телевизионная сеть со штаб-квартирой в Гонконге.
 Blue Phoenix («Голубой Феникс») — авиационная пилотажная группа Королевских военно-воздушных сил Таиланда.
 Transsylvania Phoenix — румынская рок-группа из Тимишоары, основанная в 1962 году.

См. также 

 Проект «Феникс» — проект SETI по поиску внеземных цивилизаций.
 Операция «Феникс» — широкомасштабная противопартизанская операция во время Вьетнамской войны.
 «Феникс на мече» — рассказ Роберта Говарда о Конане из Киммерии (1932).
  (значения)
  (значения)
  (значения)
  (значения)

Примечания